Hore bezeichnet:
 eine griechische Göttin der Zeit, siehe Horen (Mythologie)
 eine Tagzeit des Stundengebets der katholischen Kirche, siehe Hore (Liturgie) 

Personen:
 Andrew Hore (* 1978), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Edward Hore (1849–?), britischer Segler
 Kerry Hore (* 1981), australische Ruderin
 Sarah Hore (* um 1970), englische Badmintonspielerin
 Leslie Hore-Belisha, 1. Baron Hore-Belisha (1893–1957), britischer Politiker
 Alexander Hore-Ruthven, 1. Earl of Gowrie (1872–1955), britischer Soldat und Politiker, Generalgouverneur Australiens

Siehe auch:
 Horen (Begriffsklärung)
 Hora (Begriffsklärung)
 Horea (Begriffsklärung)